Fast, även skrivet Fasth, är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Fast 1 415
 Fasth 673
Tillsammans blir detta 2 088 personer.

Personer med efternamnen Fast eller Fasth 
 Carl Otto Fast (1884–1969), gruvingenjör och amatörforskare, "Västgötaskolans fader"
 Erik Fast (1883–1976), möbelsnickare och politiker, socialdemokrat
 Ernst Fast (1881–1959), friidrottare, långdistanslöpare
 Howard Fast (1914–2003), amerikansk författare
 Ingvar Fast företagsledare, idrottsledare
 Jesper Fast (född 1991), ishockeyspelare
 Niclas Fasth (född 1972), golfspelare
 Samuel Fast (född 1985), regissör och illustratör
 Sven-Bernhard Fast (född 1951), biskop i Visby stift
 Viktor Fasth (född 1982), ishockeymålvakt

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn